Taunton ist der Name folgender Orte:

 Taunton in Somerset, England
 Taunton (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Taunton (Massachusetts) in den USA
 Taunton (Minnesota) in den USA
 Taunton (New York) in den USA
 eine Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, siehe Riksa-Inseln

Taunton steht für:
 Taunton River, auch Taunton Great River, einen Fluss im Südosten des US-Bundesstaates Massachusetts
 Taunton National Park in Queensland, Australien
 Taunton Deane, Verwaltungsbezirk in der englischen Grafschaft Somerset
 Taunton Stop Line, eine Verteidigungslinie in England während des Zweiten Weltkriegs
 Taunton Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1913–1920)
 Taunton Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Taunton Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

siehe auch:
 Henry de Labouchère, 1. Baron Taunton (1798–1869), britischer Staatsmann